Hans Hauck ist der Name folgender Personen:

* Hans Hauck (Orgelbauer) († nach 1522), deutscher Orgelbauer
 Hans Hauck (Widerstandskämpfer) (1910–1998), deutscher Drucker und Widerstandskämpfer 
 Hans Hauck (NS-Opfer) (1920–2003), algerisch-deutsches Zwangssterilisierter